Townesia är ett släkte av steklar som beskrevs av Ozols 1962. Townesia ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar
Townesia